

Nom commun 
 Bosser, synonyme de Travailler

Nom propre 
 Jacques Bosser (né en 1946), peintre contemporain français ;
 Jean Bosser (1922-2013), ingénieur agronome et botaniste français ;
 
Patronyme français